Les Horizons perdus ou Lost Horizon(s) peuvent désigner :

Littérature 

 Les Horizons perdus (en anglais ), roman de James Hilton (1933), se déroulant dans le monastère tibétain utopique de Shangri-La.

Cinéma 
Il existe plusieurs adaptations au cinéma du roman, notamment :

Les Horizons perdus, film américain de Frank Capra (1937) ;
Les Horizons perdus, film américain de Charles Jarrott (1973), remake du précédent.

Jeu vidéo 

Lost Horizon, jeu vidéo sorti en 2003, adapté de ce même roman.

Musique 

  (ex-Highlander), groupe de power metal suédois, fondé en 1994 ;
 Lost Horizons, album du groupe Abney Park (2008) ;
Les Horizons perdus, concerto pour violon et orchestre de Guillaume Connesson (2018).

Voir aussi